Rush County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Rush County, Indiana
 Rush County, Kansas